Rechenberg ist ein geographischer Name und Namensbestandsteil

von Gemeinden und Orten:
 Rechenberg (Rechenberg-Bienenmühle), Ortsteil der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rechenberg (Stimpfach), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rechenberg, bis 1938 Kossewen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kosewo (Mrągowo) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

von Burgen und einem Schloss:
 Burg Rechenberg, Burgrest am Berg Rechenberg oberhalb Ostheim, Gemeinde Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Burgruine Rechenberg, bei Rechenberg-Bienenmühle, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schloss Rechenberg, in Rechenberg, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

eines Bergs und eines Parks:
 Rechenberg (Hahnenkamm), 630 m, Berg der Fränkischen Alb bei Ostheim, Gemeinde Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rechenberg (Nürnberg), Park in Nürnberg, Mittelfranken, Bayern; siehe auch Regiomontanus-Sternwarte

Rechenberg ist ein Familienname:
 Rechenberg (sächsisch-schlesisches Adelsgeschlecht), sächsisches und schlesisches Geschlecht aus meißnischem Uradel, benannt nach der heutigen Burgruine Rechenberg
 Rechenberg (fränkisches Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz auf Burg Rechenberg bei Ostheim, Gemeinde Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rechenberg (baltisches Adelsgeschlecht), Rechenberg gen. Linten, ein livländisch-kurländisches Adelsgeschlecht

 Adam Rechenberg (1642–1721), lutherischer Theologe
 Albrecht von Rechenberg (1861–1935), deutscher Gouverneur in Deutsch-Ostafrika, Generalkonsul in Warschau und Politiker (Zentrum), MdR
 Beat von Rechenberg (1950–2019), 2011–2013 Präsident des Schweizerischen Anwaltsverbandes
 Brigitte von Rechenberg (1890–1967), deutsche Schriftstellerin
 Brigitte von Rechenberg-Schneidemann (* 1953), Schweizer Veterinärmedizinerin
 Carl Georg Friedrich von Rechenberg (1785–1854), deutscher Regierungsrat
 Carl Otto Rechenberg (1689–1751), deutscher Rechtswissenschaftler, Dichter und Historiker
 Ernst von Rechenberg (1788–1858), kurländischer Landespolitiker
 Freda Freifrau von Rechenberg (1869–1962), deutsche Politikerin (DNVP) und MdL (Preußen)
 Friedrich Georg von Rechenberg (1891–1966), deutscher Schriftsteller
 Georg von Rechenberg (1846–1920), preußischer Generalleutnant
 Hans Albrecht Freiherr von Rechenberg (1892–1953), deutscher Politiker (FDP) und MdB
 Hans-Joachim Rechenberg, auch Hans Rechenberg (1910–1977), deutscher Journalist und  Pressereferent
 Helmut Rechenberg (1937–2016), deutscher Physiker und Wissenschaftshistoriker
 Ingo Rechenberg (1934–2021), deutscher Ingenieur (Bionik)
 Johann Georg von Rechenberg (1610–1664), sächsischer Oberhofmarschall
 Johann Georg von Rechenberg (Kreishauptmann) (1660–1729), sächsischer Kreishauptmann
 Johannes Rechenberg (1678–1758), geistlicher Dichter
 Melchior von Rechenberg (1549–1625), Landeshauptmann der Grafschaft Glatz
 Nikolas Rechenberg, deutscher Journalist
 Peter Rechenberg (* 1933), deutsch-österreichischer Informatiker
 Wilhelm Freiherr von Rechenberg (1903–1968), deutscher Bildhauer

Sonstiges
 Rechenberg (Schiff), kombiniertes Passagier- und Frachtschiff

Siehe auch:
 Oberrechenberg
 Rechberg